CRC je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 cyclic redundancy check, način preverjanja podatkov v računalništvu,
 kontrolni in javljalni center, angleško Control and Reporting Center, z vojaško kratico CRC,
 kostariški kolon, denarno enoto Kostarike z mednarodno kodo CRC po standardu ISO 4217.

Glej tudi